Morasza – osiedle w Jerozolimie
 Morasza – osiedle w Ramat ha-Szaron
 Morasza – izraelska partia polityczna